BT11 steht für:
 Brabham BT11, ein Formel-1-Rennwagen aus dem Jahr 1964

BT-11 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes im Bhutan
 B-Turm, Bauart eines Beobachtungsturms der DDR-Grenztruppen.

BT0011